Mercedes-Benz NG (Neue Generation) — крупнотоннажный грузовой автомобиль компании Mercedes-Benz, серийно выпускаемый в 1973—1988 годах.

История 
Производство Mercedes-Benz NG стартовало в 1973 году. В семейство NG входили мирные крупнотоннажные грузовики европейского типа и военные грузовики разных классов. Масса автомобилей варьировалась от 16 до 22 тонн. В 1980 году семейство Mercedes-Benz NG было значительно модернизировано. По бокам радиаторной решётки появились обтекатели. Последнее поколение автомобилей Mercedes-Benz NG производилось с 1985 года с роботизированной коробкой переключения передач. Производство завершилось в 1988 году.

Галерея

Модельный ряд

См. также 
 Mercedes-Benz LN
 Mercedes-Benz L319
 Mercedes-Benz TN
 Mercedes-Benz T2
 Mercedes-Benz Vario
 Mercedes-Benz Atego
 Mercedes-Benz Actros

Примечания 

Грузовые автомобили Mercedes-Benz